David Bautista ou Dave Bautista, plus connu sous le nom de Batista, est un acteur et catcheur américain, né le  à Washington.

Il est d'abord catcheur et se fait connaître pour son travail à la  (WWE) en 2002 sous le nom de Deacon Batista. Après avoir été pendant un temps manager de Reverend D-Von, puis membre du clan Evolution avec Triple H, Ric Flair et Randy Orton, il remporte en 2005 le  et son premier titre mondial lors de , battant Triple H pour le championnat du monde poids-lourds. Il gagne ce titre trois autres fois entre 2006 et 2008 et remporte deux fois le championnat de la WWE en 2009 et 2010.

Il quitte la fédération en 2010, lorsque, blessé après son match face à John Cena à , il refuse de se battre dans un match de qualification pour  contre Randy Orton, blessé lui aussi, et se voit déclaré forfait. Il fait son retour pendant quelques mois début 2014 et remporte le  pour avoir une place dans le  de .

Au cinéma, il a joué les rôles de M. Hinx dans 007 Spectre (2015) et de Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie (2014) et Les Gardiens de la Galaxie 2 (2017). Il reprend son rôle de Drax dans Avengers: Infinity War en 2018 et Avengers: Endgame en 2019. Il joue Everest dans Hotel Artemis (2018).

Biographie

Enfance 
David Michael Bautista,  est né le  à Washington.

Son père se nomme David Michael Bautista, il est originaire des Philippines. Sa mère est d'origine grecque. À l'âge de 9 ans, Batista avait déjà assisté à la mort de trois personnes, assassinées sous ses yeux. Plus tard, il devient videur dans un club et se retrouve face à la justice pour avoir blessé deux clients, dont l'un a été retrouvé inconscient. Après un procès, il a été condamné à une année de probation. Il se met au bodybuilding en pensant que cela peut être une porte de sortie pour lui.

Dans les années 1990, il se marie avec une femme nommée Glenda, dont il a 2 filles nommées Keilani (née en 1990) et Athena (née en 1992), puis ils divorcent. Il se marie une seconde fois avec Angie le 13 octobre 1998, mais ils divorcent en 2006.

Carrière

(2000-2010)

Ohio Valley Wrestling (2000-2002) 
Après avoir signé à la WWF, Bautista est envoyé à la  (OVW), le club-école de la WWF. Il y fait ses débuts en 2000 sous le nom de The Leviathan où il s'allie avec Synn. En tant que membre des , il est invaincu jusqu'à  où il est battu par Kane, avec l'aide de Stone Cold Steve Austin. Il remporte aussi le  face à Doug Basham avant de perdre la ceinture contre The Prototype. Il quitte la OVW quelques mois plus tard pour aller dans les émissions principales de la WWF.

Deacon Batista (2002-2003) 
Batista fait ses débuts le  dans la division  sous le nom de Deacon Batista, un  qui vient prêter main-forte à Reverend D-Von. Il fait ses débuts sur le ring dans un match par équipe avec D-Von comme partenaire pour affronter Randy Orton et Faarooq. Deacon s'impose et fait le compte de 3 sur Randy Orton avec un  pour sa première victoire officielle à la WWF. Randy Orton essaie de battre Deacon et D-Von avec différents partenaires, sans parvenir à les battre. Deacon subit sa première défaite face à Rikishi, après que D-Von l'a accidentellement frappé, ce qui donne un avantage à Rikishi, qui porte le décompte de 3 sur Deacon pour gagner. Ce duo se sépare très vite après des disputes, une courte rivalité éclate alors entre les deux, durant laquelle Deacon bat D-Von. Ensuite, Deacon est transféré à , et change son nom pour celui de Dave Batista, ou plus simplement Batista. Ric Flair le prend sous son aile. Une rivalité éclate entre Batista et Kane. Batista fait ses débuts en  lors d, où il bat Kane.

 Evolution (2003-2005) 

Au début de 2003, Batista se joint à Triple H, Ric Flair, et Randy Orton, pour former un clan appelé l'Evolution. Malheureusement, à peine son association débutée, il se blesse lors d’un combat en  contre Brock Lesnar et s'écarte des rings pour plusieurs mois. Pendant son entraînement, Batista a déchiré son triceps brachial, prolongeant sa blessure. Il effectue son retour le  à  en intervenant dans le match entre Goldberg (qui était en rivalité avec Triple H) et Shawn Michaels, en blessant Goldberg à la cheville. Batista a été récompensé de  par Triple H. Lors de l'édition du 10 novembre, Batista affronte Goldberg, dans un match remporté par ce dernier par disqualification à la suite d'une intervention de Triple H.

Lors d''', Batista participe à deux matchs : un en solo face à Shawn Michaels, qu'il perd, et un autre en équipe avec Ric Flair, dans un , qu'ils remportent, et remportent ainsi les championnats du monde par équipe. C'est le premier titre de Batista à la WWE. L'Evolution devient alors le clan dominant de , en détenant tous les titres masculins de la division : le championnat du monde poids-lourd détenu par Triple H, le championnat Intercontinental détenu par Randy Orton et les championnats du monde par équipe détenus par Batista et Ric Flair. Ils détiendront tous les titres jusqu'au , lorsque Rob Van Dam et Booker T remportent les titres. Il leur reprendront les titres peu de temps après, au mois de mars. Evolution eurent une petite rivalité avec The Rock et Mick Foley la Rock 'n' Sock Connection, sur lequel, Evolution battent The Rock et Mick Foley dans un 3 on 2 Handicap match à Wrestlemania XX (2004), ce qu'il fut la première victoire de Batista à Wrestlemania.

En été 2004, après que Randy Orton eut remporté le titre mondial à  face à Chris Benoit, Triple H l'exclu du clan grâce à l'aide de Batista et Ric Flair, affirmant que le titre détenu par Orton lui appartient.
À SummerSlam (2004), Batista perd un match triple menace, pour le Championnat Intercontinental de la WWE, contre Edge et Chris Jericho. Aux , Triple H, Batista, Snitsky et Edge sont battus par Maven, Chris Benoit, Chris Jericho et Randy Orton dans un match par équipes à 4 contre 4 à élimination où les vainqueurs prendront le contrôle de  le mois suivant chacun leur tour. Durant les semaines suivant , la relation entre Batista et Triple H commence à se détériorer. Après une défaite face à Chris Jericho, Triple H insulte verbalement Batista. Ce dernier laisse entendre qu'il va quitter le clan, mais déclare un peu après qu'il en fait toujours partie et qu'il s'est joué de tout le monde. Il commence cependant à agir davantage comme un  durant les semaines qui suivent. Il montre cependant toujours sa loyauté envers Triple H et le clan, en l'assistant pendant ses matchs. Batista commence à avoir du dégoût pour le clan lorsque Triple H et Ric Flair se vantaient de la manière dont ils avaient intimidé ou battu Danny Hodge, Jim Ross, et Stacy Keibler.

 Face Turn, Vainqueur du Royal Rumble, World Heavyweight Champion et Rivalité avec Triple H (2005-2006) 
En début d'année 2005, Triple H se rend compte que Batista pourrait représenter un danger pour son championnat du monde poids-lourds. Il lui suggère alors de ne pas participer au  lors du , mais plutôt de se concentrer sur la défense du titre de Triple H, face à Randy Orton. Batista participe cependant au  en entrant en . Il parvient à le remporter, et obtient alors un match de championnat pour le titre mondial de son choix dans le  de . Triple H, craignant de perdre le titre face à Batista, tente de le persuader d'affronter le champion de la WWE John "Bradshaw" Layfield. Initialement partant pour affronter le champion de la WWE, Batista prend alors conscience que le clan complote dans son dos. Il leur fait alors croire qu'il accepte le match face à JBL et qu'il va signer un contrat pour . Cependant, lors de la signature du contrat, il se retourne contre son clan, en attaquant Triple H et Ric Flair, et annonce qu'il reste à , et qu'il affrontera Triple H à . De ce fait, Batista quitte le clan et devient .

Durant le  de , Batista parvient à battre Triple H et remporte alors son premier .  a été vendu à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde entier, devenant le plus nombre de ventes pour un événement hors boxe. Le match de Batista avec Triple H a été décrit par le journaliste sportif Dave Meltzer comme étant « le plus haut sommet d'une des plus grandes  de la WWE depuis des années ».

La rivalité avec Triple H continue et ils s'affrontent de nouveau à l'édition 2005 de  où il conserve le titre. Le 23 mai, il bat Edge et conserve le titre. Peu après, Batista bat à nouveau Triple H mais cette fois dans un  lors de . Il conserve le titre malgré les tentatives de Triple H.

Le 30 juin, Batista est transféré à . Une rivalité entre lui et JBL débute. Il perd contre JBL par disqualification à  donc conserve le titre. Il conserve son titre une deuxième fois en battant JBL à  dans un . La rivalité se termine à  où Batista bat JBL pour conserver son titre dans un match .

Vient ensuite le prochain challenger au titre Eddie Guerrero. Batista et Eddie vont devenir de très bons amis. Ils vont faire plusieurs match par équipes face à Randy Orton, MNM, Mr. Kennedy, etc. Les deux hommes s'affrontent à  dans un combat remporté par Batista.

Au lieu d'arrêter pour soigner sa blessure, Batista mène la  à la victoire contre la  lors des  mais il ne sera pas le survivant de l'équipe car il se fait éliminer par un  de Kane accompagné de Big Show. Lors de  du 2 décembre, il vient au secours de Rey Mysterio lorsque Big Show et Kane, devenus champions du monde par équipe, s’attaquent à lui. Le 16 décembre, Rey Mysterio et Batista participent à un combat pour les championnats par équipe de la WWE face à MNM (Joey Mercury et Johnny Nitro). Les deux battent MNM et deviennent les nouveaux champions par équipe de la WWE dans un combat dédié à Eddie Guerrero. À , Batista et Rey Mysterio perdent contre Big Show et Kane. Le 30 décembre, les MNM battent Batista et Rey Mysterio pour reprendre les titres par équipe grâce à l’intervention de Mark Henry. C’est un coup monté par Melina qui, plus tôt dans la soirée avait accusé Batista de harcèlement sexuel. La semaine suivante, lui et Rey Mysterio affrontent à nouveau MNM mais cette fois dans un match en cage pour éviter les interventions mais ils perdent à la suite de l’interférence de Mark Henry.

Le 9 janvier, WWE.com annonce que Batista est maintenant blessé à un triceps à la suite d'un combat avec Mark Henry tenu le 8 janvier dans un . Le jour suivant, WWE.com annonce que, à la suite de cette blessure, Batista a été contraint lors des enregistrements de  du 10 janvier de remettre le titre au manager général de  et ainsi rendre le titre vacant. Batista a subi une opération au triceps le 12 janvier 2006 que l’on qualifie de succès.

 Second World Heavyweight Championship (2006-2007) 
Il fait son retour le 7 juillet 2006 à  en entrant immédiatement en rivalité avec l'homme qui l'a blessé, Mark Henry. Cette rivalité mènera à un match entre les deux au . La stipulation étant que le gagnant devient aspirant numéro un au titre poids-lourd et va affronter le champion lors de . Malheureusement, Mark Henry se blesse lors d'un match de .
Il lance un défi à n'importe quel catcheur et c'est Mr. Kennedy qui le relève et se fait battre. Il perd encore une nouvelle fois la semaine suivante à  par décompte à l'extérieur. Il a le droit à son  rematch contre Mr. Kennedy, et cette fois il l'emporte par décompte de trois, et devient alors l'aspirant numéro 1 au titre de  de King Booker.

À , Batista bat King Booker par disqualification pour le . À  il ne reprend pas la ceinture de King Booker dans un match  mais une semaine après à , il gagne un match triple menace face à Finlay et Bobby Lashley qui lui donne la possibilité d'avoir un match pour le titre de King Booker. Aux , il détrône King Booker pour devenir le nouveau champion du monde poids-lourds. C'est le deuxième titre mondial de Batista. À , le 17 décembre 2006, Batista et le champion de la WWE John Cena défont King Booker et Finlay dans un match par équipe.

Au , il conserve sa ceinture contre Mr. Kennedy en délivrant un .
 World Heavyweight Champion et Rivalités avec The Undertaker et Edge (2007-2008) 
Il affronte The Undertaker à . Les trois mois qui précèdent , Batista est en rivalité avec Undertaker, mais ces deux hommes sont obligés de faire équipe pour une rivalité contre John Cena, le champion de la WWE et son rival, Shawn Michaels qui sont aussi obligés de faire équipe. Batista et The Undertaker perdent un match à  contre Shawn Michaels et John Cena lorsque Batista se retourne contre son coéquipier. À , il perd le titre contre The Undertaker. Cependant, voulant sa revanche pour reprendre le titre, il l'affronte à  dans un , qui va se terminer en match nul. Il affronte encore une fois The Undertaker le 11 mai à  dans un , mais il se termine encore en match nul.

Il affronte Edge à  et à  dans un match en cage sans succès. Sa troisième défaite contre Edge à  dans un « match de la dernière chance » force Batista à renoncer à la poursuite du titre.
The Great Khali devient le champion du monde en gagnant une bataille royale après une blessure d'Edge qui est obligé d'abandonner son titre. Batista a alors une nouvelle occasion pour reconquérir le titre. Il défie The Great Khali et Kane dans un match triple menace où The Great Khali conserve son titre. À , il bat The Great Khali par disqualification. Finalement, Batista obtient le titre en battant Rey Mysterio et The Great Khali dans un match triple menace à . Il conserve son titre à  contre The Great Khali dans un match , après s'être échappé de la structure.
Mais dès le retour de The Undertaker, ce dernier veut le titre détenu par Batista. Les deux hommes se battent à  (Stone Cold Steve Austin est désigné par le public comme arbitre spécial) où Batista parviendra à battre The Undertaker une fois pour toutes. Aux , il défend son titre contre The Undertaker dans un  à la suite d'une intervention de Edge.

Edge entre dans la guerre contre Batista et The Undertaker. À , Batista défend sa ceinture contre ses deux autres rivaux. Mais il ne parvient pas à conserver le titre et le perd contre Edge qui, pendant le match, a utilisé deux « Faux-Edge » (qui sont en fait Curt Hawkins et Zacky Ryder) pour distraire Undertaker et Batista qui se battaient sur le ring. Undertaker prit l'avantage et allait gagner le match après un  sur Batista, mais Edge arriva et frappa Undertaker par derrière à plusieurs reprises avec une chaise.
Le 21 décembre, il affronte Edge, Curt Hawkins et Zack Ryder pour un  annoncé par Vickie Guerrero. Il finit par battre un des Edgeheads et devenir le nouveau champion du monde, mais Vickie Guerrero ordonne que le match recommence : il gagnera seulement le titre s'il fait le tombé sur Edge, ce qui lui annule sa victoire. Il finira par gagner le match par disqualification après qu'un des Edgeheads a frappé la jambe de Batista avec une chaise (donc Edge conserve son titre).

 Diverses Rivalités (2008-2009) 
Au , il entre en  et se fait éliminer par Triple H en . Pendant le match, il est sorti du ring à la suite du  d'Umaga.
À , il participe au  de , le match est gagné par Undertaker.
Il demande à affronter Umaga à  dans un match «  ». Une rivalité se crée entre Batista et MVP pour le championnat des États-Unis détenu par MVP.
Batista perd le  par décompte à l'extérieur le 7 mars. Batista perd une nouvelle fois dans un match  le 14 mars contre MVP pour le championnat des États-Unis, par décompte de 3 après avoir subi un  d'Umaga.
À , il défait Umaga en exécutant un  suivi d'un .

Après , il se dispute avec Shawn Michaels au sujet de Ric Flair. Shawn Michaels avait été choisi par Ric Flair pour l'affronter à . Shawn Michaels remporte le match et était pardonné d'avoir fait cela par tout le monde (Ric Flair compris) sauf Batista.
Le 18 avril, à , The Undertaker faisait face à Batista, le match se termina en double décompte extérieur. Le 25 avril, Batista a un match pour le titre contre The Undertaker grâce au manager général, Vickie Guerrero, mais il le perd après que Shawn Michaels est intervenu dans le match pour lui faire un , puis The Undertaker porta son  pour le décompte de 3.
À , il perd contre Shawn Michaels après que ce dernier lui a porté son  (après avoir simulé une blessure) où l'arbitre était Chris Jericho.
Le 9 mai, il bat Johnny Morrison dans un match de qualification pour une bataille royale pour déterminer l'adversaire de Undertaker à  pour la ceinture. Lors de la bataille royale, il élimine Big Show, Kane, Finlay, Matt Hardy et MVP.
Le 19 mai à , il gagne un match contre Chris Jericho pour pouvoir affronter Shawn Michaels à  dans un . Il prend sa revanche en battant Shawn Michaels.

Il entre en rivalité avec La Familia, composée de la manager général de  Vickie Guerrero, Edge, Curt Hawkins, Zack Ryder, Chavo Guerrero et Bam Neely.
Le 23 juin, il est drafté à  à la suite de la victoire de John Cena sur Edge. Il participe le soir même à une bataille royale, mais c'est Edge qui gagne, donnant deux drafts supplémentaires à  qui ont été Mr. Kennedy et Triple H.
Il doit gagner le titre pour le ramener à  puisqu'il n'y a pas de titre mondial à . Cette rivalité se termine à  à la suite de la victoire d'Edge.
Le lendemain, il vient attaquer Edge et le mettant ainsi KO pour que CM Punk gagne la ceinture.
Lors de , Batista affronte le champion en titre CM Punk pour le championnat du monde poids-lourds après avoir gagné un match  face à John Cena, Kane et JBL le 7 juillet à . Mais lors du match de , l'arbitre déclare une double disqualification après que Kane est venu attaquer les deux combattants. Le lendemain, il a un match revanche pour le titre mondial contre CM Punk, mais le match se termine en  après une intervention de JBL.

Le 28 juillet, le nouveau manager général de , Mike Adamle, annonce que Batista va affronter John Cena à . Malgré leur rivalité, ils sont devenus les champions du monde par équipe, le 4 août en battant Ted DiBiase et Cody Rhodes. Le 11 août, John Cena et Batista perdent le titre au profit de Ted DiBiase et Cody Rhodes. Lors de , il bat John Cena.
À  il combat dans un  avec Kane, JBL, Rey Mysterio et Chris Jericho, et perd son occasion de remporter le championnat du monde poids-lourds au profit de ce dernier.
À , il bat JBL pour devenir le challenger  pour le championnat du monde poids-lourds, mais lors du  du 6 octobre, il ré-affronte et bat JBL pour redevenir le challenger , match durant lequel Chris Jericho était l'arbitre spécial. Après le match, Mike Adamle annonce qu'à , Batista défiera Chris Jericho pour le championnat du monde poids-lourds, avec comme arbitre spécial, le choix entre Shawn Michaels, Randy Orton ou Stone Cold Steve Austin.
Lors de , il remporte le championnat du monde poids-lourds face à Chris Jericho, Stone Cold Steve Austin était l'arbitre spécial.
Lors du  du 3 novembre 2008, il perd le titre face à Chris Jericho dans un match en cage.

Aux , il perd en tant que chef de son équipe qui était composée de Kofi Kingston, CM Punk, Matt Hardy et R-Truth contre l'équipe de Randy Orton composée de Randy Orton, Shelton Benjamin, Cody Rhodes, William Regal et Mark Henry. À  il bat Randy Orton. Pendant le match, Manu et Cody Rhodes sont intervenus en faveur de Randy Orton.

Il déclare forfait contre Randy Orton lors du  du 22 décembre 2008, match qui devait déterminer le participant au match  pour déterminer le challenger  au championnat du monde poids-lourds de John Cena. Sa blessure aux muscles ischio-jambier a été contractée lors de  dans le match l'opposant à John Cena. Son opération du 26 décembre 2008 s'est déroulée avec succès.

 Champion de la WWE, Rivalité avec Randy Orton et Blessure (2009) 
Batista fait son retour le 6 avril 2009 pour sauver Triple H, attaqué par Randy Orton, Ted DiBiase et Cody Rhodes. Cette rivalité va les mener à un match par équipe de trois pour le championnat de la WWE lors de , où Triple H aux côtés de Batista et Shane McMahon perd son titre contre Orton, aidé par ses alliés de la Legacy Rhodes et DiBiase.

Batista devient challenger pour le titre lors du  du 27 avril 2009 en battant le Big Show par décompte à l'extérieur grâce à l'intervention de John Cena étant agressé par ce dernier la veille à . Après une tentative ratée contre Orton à  (où il gagne par disqualification), il remporte le titre à  lors d'un  face à Randy Orton. Il devra laisser le titre vacant le 8 juin à cause d'une blessure au biceps (dans le , à cause d'une attaque de la Legacy qui le blessa au bras).

Il effectue son retour le 14 septembre 2009 à  où il bat Randy Orton dans un , juste avant son départ pour  soit annoncé. Après y avoir battu Chris Jericho lors de son premier match, il reformera son alliance avec Rey Mysterio et tentera avec lui vainement de remporter les championnats Unifiés par équipe lors de  contre Jericho et le Big Show.
 Heel Turn et Rivalité avec Rey Mysterio (2009-2010) 
Après avoir tenté de remporter le championnat du monde poids-lourds à  lors d'un  contre Rey Mysterio, CM Punk et The Undertaker (c'est ce dernier qui l'emporta), Batista effectue un  en attaquant Mysterio car ce premier n'a pas supporté que son « ami » ne l'ait pas laissé gagner. Les deux catcheurs débutent une rivalité qui donnera lieu à un match aux  remporté par Batista. Après avoir tenté une nouvelle fois vainement de remporter le titre à  contre Undertaker, sa rivalité avec Rey Mysterio reprend puis se conclut lors du  du 15 janvier 2010 lors d'un  pour déterminer l'aspirant numéro un au titre. Il perd ce match. Il perd par disqualification face à Finlay à  le 22 janvier 2010. Après le match il attaque violemment Finlay.

 WWE Champion et départ (2010) 
Après avoir participé au  où il finit , il remporte lors de  le  (ce sera le dernier titre de sa carrière) en battant John Cena, qui venait juste de remporter le titre lors d'un . De nouveau drafté à  à la suite de sa victoire (le titre appartenant à cette division et ne peut changer de division qu'en cas de draft), il entre en rivalité avec John Cena. Il perd le titre à  par abandon. Batista tente sans succès de reprendre le titre de Cena à , lors d'un  qu'il perd après avoir eu les chevilles scotchées au , l'empêchant de se relever. Il devient challenger au titre de Cena après avoir battu Randy Orton et Sheamus dans un  grâce à une intervention de Edge. Il affrontera donc John Cena pour le titre à . La semaine suivante, il perd un  pour décider de la stipulation du match contre Cena à . Cena décida que le match serait un . Il eut une petite rivalité avec Mark Henry qui se rangeait du côté de Cena. Lors de , il attaqua Henry avant que leur match commence et introduit son nouveau finisher : une prise de soumission, un  que l'on nomma le  (littéralement « la Morsure de Batista ») qui mit K.O le . Lors du dernier  avant , il attaqua à nouveau Mark Henry avec une poutre et interféra pendant le match entre Sheamus et Cena, infligeant trois  sur ce dernier avant de lui appliquer la Morsure. Malgré cette nouvelle arme, il perd le  à .

Le lendemain, Batista, blessé après son match face à Cena, refuse de se battre contre Randy Orton dans un match de qualification pour  et, à la suite du refus du général manager Bret Hart de l'inclure dans le match, il est déclaré que par forfait, le vainqueur est Randy Orton qui prend la place de Batista. Ce dernier annonce qu'il quitte la WWE avec les mêmes mots qui l'ont fait perdre la nuit précédente «  ».

Batista expliquera plus tard les motivations de son départ de la WWE. Il n'aimait plus ce que l'entreprise devenait surtout avec la mise en place de la politique .

 Retour à la World Wrestling Entertainment (2014) 
 Vainqueur du Royal Rumble, retour de l'Evolution et second départ (2014) 

Fin décembre, il signe un contrat de deux ans avec la WWE et le , la WWE diffuse pendant  une vidéo annonce son retour pour le 20 janvier 2014. Avant son retour, Alberto Del Rio l'a fréquemment provoqué que ce soit dans les émissions de la WWE ou sur Twitter déclarant qu'il l'éliminera au  le 6 janvier et deux jours plus tard le mexicain a continué en parlant de manière négative de la brève carrière de son rival en combat libre. Il revient comme prévu le 20 janvier où il attaque Del Rio après sa victoire sur Rey Mysterio. Six jours plus tard au , il participe au  où il entre en  et élimine Del Rio, Ryback, Erick Rowan puis Roman Reigns pour remporter le match. La décision de faire gagner Batista a été vivement critiqué par le public qui ce soir-là aurait voulu voir Daniel Bryan dans ce match et cela a mis en colère Batista qui a fait un doigt d'honneur au public après la fin de la diffusion du , de plus sa prestation sur le ring a elle aussi été vivement critiqué car il semblait très fatigué alors qu'il a été sur le ring pendant un peu moins de 10 minutes.

Lors de  du 10 février, il attaque Alberto Del Rio en lui portant son  à travers la table des commentateurs. Lors de , il bat Alberto Del Rio. Le lendemain, il perd contre Alberto Del Rio. Lors du  du 28 février, il effectue un  en agressant verbalement le public et bat Dolph Ziggler. Lors du  du 3 mars, il perd face à Daniel Bryan par disqualification à la suite d'une intervention de Randy Orton. Lors du  du 7 mars, lui et Kane perdent face à Daniel Bryan et Big Show.

Lors du  du 10 mars, lui et Randy Orton perdent face à Daniel Bryan et Big Show. Lors de , il perd le match pour le  détenu par Randy Orton au profit de Daniel Bryan.

Le 7 avril, lui et Randy Orton perdent face aux Usos par décompte extérieur et ne remportent pas les . Le 14 avril, lui, Randy Orton et Triple H viennent sur le ring avec la musique de l'Evolution et attaquent The Shield. Lors de , l'Evolution perd face à The Shield. Le 9 mai, il bat Seth Rollins. Le 12 mai, il fait face à Roman Reigns mais le match se termine sans vainqueur après qu'Evolution et The Shield sont intervenus.

Lors de , l'Evolution perd face au Shield dans un combat par éliminations. Le 2 juin, il demande à Triple H un match de championnat pour le  ; combat que ce dernier ne lui accorde pas. Il déclare alors quitter la fédération. Ce départ est en réalité une excuse pour qu'il puisse faire la promotion des différents films dans lesquels il joue.

Lors d'une interview en 2017, Batista déclare vouloir revenir à la WWE et avoir un rôle à temps plein.

 Second retour à la WWE (2018-2019) 
 Rivalité avec Triple H et retraite (2019) 
Le 16 octobre 2018 lors de SmackDown 1000, Batista fait une apparition spéciale avec les autres membres de Evolution et dit à Triple H que ce dernier a tout accomplit à la WWE exceptée le battre. Ils se font ensuite une accolade.

Le 25 février à Raw, il attaque Ric Flair lors de la célébration de son 70ème anniversaire. Il s'adresse ensuite à Triple H, lui demandant s'il a son attention maintenant. Le 11 mars à Raw, Batista réclame un match contre Triple H à Wrestlemania 35, ce dernier accepte en ajoutant la stipulation No Holds Barred au match. Le  25 mars à Raw, Batista ajoute une stipulation que si Triple H venait à perdre, il prendra sa retraite. Lors de Wrestlemania, il perd contre Triple H pour la première fois de sa carrière. Il annonce dans la foulée qu'il prend sa retraite définitive des rings.

 Caractéristiques au catch 

 Prises de finition ()
  ()
 Prises de signature 
 

 Managers Synn
 Reverend D-Von

 Surnoms 
 
 

 Équipes et clans Evolution (2003-2005 ; 2014, 2018)
 The Authority (2014)

 Thèmes musicaux Palmarès 

 Ohio Valley Wrestling 1 fois OVW Heavyweight champion #Leviatann ( - )

 World Wrestling Entertainment 2 fois WWE Champion ( - ) ; ( - )
 4 fois World Heavyweight Champion (règne le plus long) ( - ) ; ( - ) ; ( - ) ; ( - )
 3 fois World Tag Team Champion
 2 fois avec Ric Flair ( - ) ; ( - )
 1 fois avec John Cena ( - )
 1 fois WWE Tag Team Champion avec Rey Mysterio ( - )
 Vainqueur du  et du 
  (2020)

 Récompenses de magazines 
 Pro Wrestling Illustrated' Carrière dans les arts martiaux mixtes 

Après la fin de son contrat avec la , Bautista assiste à l’événement d'arts martiaux mixtes , le 16 juin 2010. Quelques jours plus tard, il annonce qu'il souhaite pratiquer ce sport. De plus, il fait un bref passage au , le camp d'entraînement de Cesar Gracie.
 
Il entre en négociation avec la  pour un éventuel contrat. Cependant, en avril 2011, le rachat de la  par Zuffa, LLC (la maison mère de l') marque la fin des négociations.
 
Le 9 août 2012, la  annonce que Bautista va faire son premier combat dans cette fédération face à Rashid Evans le 6 octobre au cours de . Fin septembre, Evans va en prison après avoir violé sa probation et c'est Vince Lucero qui va prendre sa place à . Le 6 octobre, Bautista remporte son premier et unique combat en arts martiaux mixtes face à Lucero par K.O. technique après quatre minutes de combat.

|+ Résultats en arts martiaux mixtes de David Bautista.

 Filmographie 
 Cinéma 

 2006 : Mon vrai père et moi () de Greg Glienna : le catcheur
 2009 : Dans l'œil d'un tueur () de Werner Herzog : un officier du S.W.A.T.
 2010 : Banlieue interdite () de David DeFalco : Big Ronnie "B.R."
 2011 : The Redemption () de Brian A. Miller : Ray
 2012 : Le Roi Scorpion 3 : L'Œil des dieux () de Roel Reine : Argomael
 2012 : L'Homme aux poings de fer () de RZA : Brass Body
 2013 : Riddick de David Twohy : Diaz
 2014 : Les Gardiens de la Galaxie () de James Gunn : Drax le Destructeur
 2015 :  de Martin Owen : le dealer de drogue
 2015 : 007 Spectre (Spectre) de Sam Mendes : , le tueur du SPECTRE
 2015 : Bus 657 () de Scott Mann : Francis Cox
 2016 : Kickboxer: Vengeance de John Stockwell : Tong Po
 2016 : Marauders de Steven C. Miller : Agent du FBI Stockwell
 2017 : The Warrior's Gate de Matthias Hoene : Arun
 2017 : Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 () de James Gunn : Drax le Destructeur
 2017 : Bushwick de Jonathan Milott et Cary Murnion : Stupe
 2017 : Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve : Sapper Morton
 2018 : Avengers: Infinity War d'Anthony et Joe Russo : Drax le Destructeur
 2018 : Hotel Artemis de Drew Pearce : Everest
 2018 : Évasion 2 : Le Labyrinthe d'Hadès () de Steven C. Miller : Trent DeRosa
 2018 : Final Score de Scott Mann : Michael Knox
 2018 : Master Z: Ip Man Legacy de Yuen Woo-ping : Owen Davidson
 2019 : Évasion 3 : The Extractors (Escape Plan: The Extractors) de John Herzfeld : Trent DeRosa
 2019 : Avengers: Endgame d'Anthony et Joe Russo : Drax le Destructeur
 2019 : Stuber de Michael Dowse : Victor  Manning
 2020 : Mon Espion () de Peter Segal : J. J.
 2021 : Army of the Dead de Zack Snyder : Scott Ward
 2021 : Dune de Denis Villeneuve : Glossu Rabban
 2021 : Army of Thieves de Matthias Schweighöfer : Scott Ward
 2022 : Thor: Love and Thunder de Taika Waititi : Drax le Destructeur
 2022 : Glass Onion de Rian Johnson : Duke Cody
 2023 : Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan : Leonard
Prochainement
 2023 : Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 de James Gunn : Drax le Destructeur
 2023 : Dune : Deuxième Partie de Denis Villeneuve : Glossu Rabban

 Courts métrages 
 2017 : Guardians Inferno : L'ange (clip promotionnel pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2)
 2017 : 2048: Nowhere to Run : Sapper Morton

 Télévision 
 2006 : Smallville (série télévisée) - saison 6, épisode 8 : Aldar
 2009 : Les Voisins () (feuilleton télévisé) - épisode 5719 : lui-même
 2010 : Chuck (série télévisée) - saison 4, épisode 5 : T.I.
 2021 : See (série télévisée) - saison 2 : Edo Voss.
 2022 :  Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes (téléfilm) de James Gunn : Drax le Destructeur

 Jeux vidéo 
Batista apparaît dans les jeux :
          (en tant que DLC)
     (en tant que bonus de précommande de l'édition Cena Nuff)
    (jouable en tant qu’avatar en multijoueur et apparaît en tant que personnage alternatif pour le protagoniste Marcus Fenix en campagne)
 2K Battlegrounds
  WWE 2K23

 Distinctions 
 Récompenses 
 Action on Film International Film Festival 2011 : meilleur acteur pourThe Redemption 
 Detroit Film Critics Society Awards 2014 : Meilleure distribution pour Les Gardiens de la Galaxie partagé avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close, Benicio Del Toro, Laura Haddock, Sean Gunn, Peter Serafinowicz et Christopher Fairbank.
 Nevada Film Critics Society Awards 2014 : Meilleure distribution pour Les Gardiens de la Galaxie 
 Satellite Awards 2023 : Meilleure distribution pour Glass Onion partagé avec Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Noah Segan, Jackie Hoffman, Dallas Roberts, Ethan Hawke, Hugh Grant, Stephen Sondheim, Natasha Lyonne, Kareem Abdul-Jabbar, Serena Williams, Yo-Yo Ma, Adam Davenport, Joseph Gordon-Levitt, Angela Lansbury, Dan Chariton et Eddie Gorodetsky.

 Nominations 
 Phoenix Film Critics Society Awards 2014 : Meilleure distribution pour Les Gardiens de la Galaxie partagé avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close, Benicio Del Toro, Laura Haddock, Sean Gunn, Peter Serafinowicz et Christopher Fairbank.
 Central Ohio Film Critics Association Awards 2015 : Meilleure distribution pour Les Gardiens de la Galaxie 
 Online Film & Television Association Awards 2015 : meilleure distribution pour Les Gardiens de la Galaxie Voix francophones 
En France, plusieurs comédiens se sont succédé pour doubler David Bautista à ses débuts. Ainsi, Philippe Dumond le double dans Banlieue interdite, Antoine Tomé dans Le Roi Scorpion 3 : L'Œil des dieux, Warren Zavatta dans L'Homme aux poings de fer et Paul Borne dans Riddick.

Serge Biavan est la voix française régulière de Dave Bautista depuis Les Gardiens de la Galaxie en 2014. Le reprenant  dans les autres films du MCU, il le double également dans Hotel Artemis, les deuxième et troisième volets de la trilogie Evasion, Stuber, Army of the Dead et See.

En parallèle, il a été doublé à deux reprises chacun par Hervé Caffin (007 Spectre, Kickboxer: Vengeance), Michel Vigné (Bus 657, Marauders) et Jérémie Covillault (The Warrior's Gate, Final Score), tandis que Jean-Alain Velardo le double dans Blade Runner 2049''.

Notes et références

Liens externes 

 
 

Catcheur américain
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Acteur américain
Acteur de l'univers cinématographique Marvel
Acteur de James Bond
Personnalité américaine née d'un parent philippin
Naissance en janvier 1969
Naissance à Washington (district de Columbia)